Neneca é a alcunha (ou apelido) de alguns desportistas:

Anderson Soares da Silva, goleiro brasileiro nascido em 1980
Hélio Miguel, goleiro brasileiro, campeão de 1978
Alessandra Januário dos Santos, voleibolista brasileira
Hugo de Souza Nogueira, goleiro brasileiro nascido em 1999

Desambiguações de antropônimos